Le nom Schwatka peut faire référence à :

Toponyme 
 Lac Schwatka, lac de barrage du Yukon près de Whitehorse
 Montagnes Schwatka, montagnes d'Alaska

Patronyme 
 Frederick Schwatka, (1849-1892), un militaire et explorateur américain de l'Arctique.